Satmari, Szatmari, Szathmari, Szatmary sau Szathmary se poate referi la:

 Carol Popp de Szatmáry, (1812 - 1887), pictor și grafician maghiar din Transilvania, primul fotograf de artă și documentarist din Regatul Român
 Alexandru Satmari (1872 - 1933), pictor român, fiul pictorului Carol Popp de Szatmáry
 Alexandru Sătmăreanu, născut Sándor Szatmári, fost fotbalist român
 Lajos Sătmăreanu, născut Lajos Szatmári, fotbalist de etnie maghiară din România
 Sándor Szathmári (1897 - 1974), scriitor, romancier, traducător, Esperantist, și inginer mecanic maghiar

Vezi și 
 Sătmăreanu (dezambiguizare)